

Населені пункти та їхні частини
 Меленцин — село в гміні Жарув Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Меленцин — село в гміні Пижице Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Меленцин — село в гміні Члопа Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Меленцин — частина села Веронікополе в гміні Бралін Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Меленцин — осада в гміні Кшенцин Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки